Kitahara ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Kitahara (* 1994), japanischer Fußballspieler 
 Kitahara Hakushū (1885–1942), japanischer Schriftsteller
 Iwao Kitahara (* 1947), japanischer verteidigungspolitischer Beamter und Diplomat
 Kana Kitahara (* 1988), japanische Fußballspielerin
 Kenji Kitahara (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Takahisa Kitahara (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kitahara Takeo (1907–1973), japanischer Schriftsteller
 Kitahara Tasaku (1870–1922), japanischer Ozeanograph
 Yukio Kitahara (* 1957), japanischer Dirigent und Generalmusikdirektor in Aachen